Пуэйрредон:

 Пуэйрредон — озеро ледникового происхождения в Патагонских Андах в Чили и Аргентине.
 Пуэйрредон — станция Линии D метрополитена Буэнос-Айреса.
 Пуэйрредон, Прилидиано (1823—1870) — аргентинский живописец, скульптор, архитектор и инженер.
 Пуэйрредон, Хуан Мартин де (1777—1850) — аргентинский генерал и политический деятель XIX века.